Епархия Лаи () — епархия Римско-Католической Церкви с центром в городе Лаи, Чад. Епархия Лаи распространяет свою юрисдикцию на южную часть регион Танджиле. Епархия Лаи входит в митрополию Нджамены. Кафедральным собором епархии Лаи является церковь Святого Семейства в городе Лаи.

История 
28 ноября 1998 года Римский папа Иоанн Павел II издал буллу "Diligentem sane", которой учредил епархию Добы, выделив её из епархии Мунду.

Ординарии  епархии 
 епископ Miguel Ángel Sebastián Martínez MCCI  (28.11.1998 – по настоящее время).

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Universalis in Ecclesia

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Информация 
  Информация 

Католические епархии Чада